«Барса Академия Россия» () — детско-юношеский футбольный центр. Создан в 2016 году в рамках программы развития франшизы футбольного бренда в Москве (Россия).

История 

В 2016 году был основан детско-юношеский футбольный центр «Барса Академия Россия» в Москве. Инициатором создания футбольного проекта «Барселона в России» стал испанец Жорди Гратакос.

Тренировочный процесс полностью основан на философии и методике обучения футбольного клуба «Барселона». Тренировки проводят специализированные футбольные тренера под контролем испанского специалиста Жорди Гратакоса, который работал с 2011 по 2015 года директором академии футбольного клуба «Днепр» (Украина). Гратакос имеет лицензии первого, второго и третьего уровня Королевской федерации футбола Испании, в 2012 году получил высшую лицензию профессионального тренера UEFA PRO. Тренерский состав футбольного центра «Барса» регулярно проходит стажировку в футбольном клубе «Барселона».

Московская «Барса» ежегодно участвует в футбольном турнире «Barca Academy World Cup», на котором присутствуют главные скауты испанской «Барселоны» и других европейских футбольных клубов. На одном из таких турниров, испанцами был замечен воспитанник московской академии Прохор Романов. По итогам соревнований, Романова пригласили на просмотр в футбольную академию «Ла Масия».

В футбольном центре «Барса» проходят обучение примерно 770 детей в возрасте от 3 до 16 лет.. В футбольном центре «Барса Академия Россия» занимались дети Филиппа Киркорова и Андрея Аршавина. Одним из партнёров футбольного центра является Фонд Константина Хабенского.

Лучшие воспитанники футбольного центра «Барса» имеют возможность стажироваться в Испании, для отбора в главную футбольную академию «Ла Масия».

В 2021 году московскую академию «Барселоны» возглавил Фран Пуйоль, так как основатель футбольной школы Жорди Гратакос был назначен на должность заместителя спортивного директора Российского Футбольного Союза.

Соревнования

Инфраструктура 

Инфраструктура центра включает одно профессиональное футбольное поле (стадиона «Луч») и два поля меньшего размера (для детей младших групп), спортзал и административное помещение. В 2019 году, при активной поддержке правительства Москвы, было совершено открытие новой спортивной базы на Ходынском бульваре. На торжественном открытие присутствовал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Примечания

Ссылки 

 Сайт ФЦ «Барса Академия Россия» — barcaacademy.ru
 Академия «Барсы» в России может стать крупнейшей франшизой клуба в мире — championat.com
 В Москве открылась школа футбольного клуба "Барселона" — life.ru
 FC Barcelona in Russia — fcbarcelona.com

ФК «Барселона»
Футбольные академии
Детско-юношеские спортивные школы Москвы
Спорт в Москве